Рио Секо има више значења:

 Рио Секо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Секо (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Секо (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Рио Секо (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Секо (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Секо (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Секо (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Секо (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Секо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Секо (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Секо (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Секо (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику